Teurajärvi est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pertti Teurajärvi (né en 1951), fondeur finlandais

Toponyme

, lac de Tammela dans le Kanta-Häme

Patronyme finnois